Sterner är ett efternamn med internationell spridning som burits av bland andra:

 Anders Sterner (1843–1911), svensk läroverksadjunkt och politiker
 August Sterner (1851–1935), svensk präst
 Daniel Sterner (född 1996), svensk fotbollsspelare
 Elisabeth Edstam-Sterner (1906–1977), svensk arkitekt
 Harry Sterner (1904–1987), svensk ämbetsman
 Håkan Sterner (född 1944), svensk underhållare
 Karl Sterner, flera personer
 Karl Sterner (militär) (1856–1939), svensk överste
 Karl Sterner (ämbetsman) (1879–1932), svensk landssekreterare
 Malte Sterner (död 1952), svensk-kanadensisk målare och grafiker
 Martin Sterner (1887–1966), svensk skådespelare och teaterledare
 Mauritz Sterner (1869–1931), svensk skolman och nykterhetsman
 Nils Sterner (1904–1990), svensk arkitekt
 Olof Sterner (1914–1968), svensk schackmästare
 Pia Sterner (född 1954), svensk ishockeyspelare
 Richard Sterner (1901–1978), svensk statistiker och ämbetsman
 Rikard Sterner (1891–1956), svensk botaniker
 Robin Sterner (född 1990), svensk ishockeyspelare
 Roland Sterner, flera personer
 Roland Sterner (fotograf) (född 1943), svensk filmfotograf
 Roland Sterner (militär) (född 1946), svensk flygofficer
 Sif Sterner (1926–2017), svensk skådespelare
 Sigurd Sterner (1881–1961), svensk ingenjör
 Thomas Sterner (född 1952), svensk ekonom
 Ulf Sterner (född 1941), svensk ishockeyspelare

Se även 
 Sterner Madison (1898–1983), svensk präst